А́ндреас Бек:
 Бек, Андреас (род. 1986) — немецкий теннисист.
 Бек, Андреас (род. 1987) — немецкий футболист.